Enkele-oorspronghypothese
Monogenese (taalkunde)